Regno Unito
 Whitchurch – sobborgo di Bristol
 Whitchurch – parrocchia civile del Buckinghamshire
 Whitchurch – sobborgo di Cardiff
 Whitchurch – parrocchia civile del Devon
 Whitchurch – parrocchia civile dell'Hampshire
 Whitchurch – parrocchia civile dell'Herefordshire
 Whitchurch – paese dello Shropshire
 Whitchurch – parrocchia civile del Warwickshire
 Whitchurch-on-Thames – parrocchia civile dell'Oxfordshire